Dàlila – nome proprio di persona italiano femminile
Dàlila – figura biblica
Dalila – pornoattrice marocchina naturalizzata francese

Film
Dalila – film del 1916 prodotto dalla Pathé Frères
Dalila – film del 1919 diretto da Guglielmo Braconcini
Dalila – film del 1956 diretto da Mohammed Karim
Dalila – cortometraggio del 2012 diretto da Julian Vogel